Katholisches Sonntagsblatt steht für:
 Beilage der ehemaligen Kölner Zeitschrift Rheinische Volksstimme, um ca. 1900
 Katholisches Sonntagsblatt (Diözese Rottenburg-Stuttgart), deutsche Kirchenzeitung
 Katholisches Sonntagsblatt (Diözese Bozen-Brixen), Südtiroler Kirchenzeitung
 Bukarester Katholisches Sonntagsblatt (20. Jh.)